Cratere Spallanzani – cratere lunare
Cratere Spallanzani – cratere su Marte